Одобон Парк има више значења:
 Одобон Парк (Њу Џерзи)
 Одобон Парк (Кентаки)